Томас Ременгесау:
 Ременгесау, Томас (старший) (1931—2019) — президент Палау в 1985 и 1988—1989 годах.
 Ременгесау, Томас (младший) (род. 1956) — сын предыдущего, президент Палау с 2001 по 2009 и с 2013 г.